Андриася́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Андриасян, Аркадий Георгиевич (1947—2020) — советский футболист. Племянник Гайка Андриасяна.
 Андриасян, Гайк Аршакович (1914—1971) — советский футболист и тренер.
 Андриасян, Георгий Аркадьевич (род. 1974) — армянский футболист.
 Андриасян, Завен Робертович (род. 1989) — армянский шахматист.
 Андриасян, Леон Грантович (род. 1958) ― советский и армянский врач-стоматолог, доктор медицинских наук (2002), профессор.
 Андриасян, Роберт Христофорович (1913—1971) — советский армянский пианист и композитор.
 Андриасян, Рубен Суренович (1938—2022) — казахстанский театральный режиссёр и педагог.
 Андриасян, Сирануш (род. 1986) — армянская шахматистка.

См. также 
 
 Андриасов, Михаил Андреевич